Фізика 
 Прозорість середовища 
 Прозорість води
Мінералогія 
 Прозорість мінералів
Засоби масової інформації 
 Медійна прозорість
Бізнес 
 Прозорість бізнесу